Road to Perdition (film), een film uit 2002 met Tom Hanks
Road to Perdition (graphic novel), een serie stripboeken